Trachyiulus är ett släkte av mångfotingar. Trachyiulus ingår i familjen Cambalopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Trachyiulus